Alvik (Leksand), Zweden
 Alvik (Luleå), Zweden
 Alvik (district), een district in het stadsdeel Bromma van de Zweedse hoofdstad Stockholm
 Alvik (metrostation), een metrostation dat onderdeel uitmaakt van de groene lijn de Metro van Stockholm

 Ålvik, Noorwegen